Le championnat du monde de squash 2017 est l'édition 2017 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 8 au 17 décembre à Manchester.

Pour la deuxième fois de l'histoire, les championnats du monde individuels masculin et féminin ont lieu en même temps, après le championnat du monde de Rotterdam en 2011. Un prize money record est en jeu avec  et pour la première fois, les deux vainqueurs masculins et féminins touchent la même somme de . Les premiers tours ont lieu au National Squash Centre, avant que le tournoi n'émigre au Manchester Central Convention Complex à partir des quarts de finale.

Comme l'année précédente, deux joueurs égyptiens se disputent le titre en finale : les frères Mohamed El Shorbagy, dont c'est la troisième finale mondiale et Marwan El Shorbagy, qui fait sa première apparition à ce niveau de la compétition. L'aîné de la fratrie s'impose au terme d'une finale disputée en cinq jeux et 71 minutes et devient le seizième champion du monde depuis la création du championnat en 1976.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Notes et références

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2016-2017 de la PSA
 Championnat du monde de squash féminin 2017

Lien externe 
 Page PSA

2017
Squash masculin
Squash masculin 2017
Monde masculin 2017
Monde masculin
Sport en Angleterre en 2017
Sport en décembre 2017